El-Geziry ist der Familienname folgender Personen:

 Amro El-Geziry (* 1986), ägyptisch-US-amerikanischer Moderner Fünfkämpfer 
 Emad El-Geziry (* 1981), ägyptischer Moderner Fünfkämpfer 
 Omar El-Geziry (* 1985), ägyptischer Moderner Fünfkämpfer